Léon Degand (1907-1958), critique d'art
 Nathalie Degand, chanteuse française ;
 Michel Degand (1934-2021), cartonnier, artiste peintre, plasticien et sculpteur français ;
 Stéphanie-Marie Degand (1974-), violoniste et cheffe d'orchestre française ;
 Thomas Degand (1986), coureur cycliste belge.